Producer ("produttore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Producer – colui che realizza, arrangia ed esegue musica dance/elettronica o basi hip hop
Producer - Il grande gioco del cinema – trasmissione televisiva con Serena Dandini
Producer – drama coreano
Producer – attività del wrestling

Pagine correlate 
Produttore
The Producers